Ambohitromby (Analamanga) ;
 Ambohitromby, une commune urbaine malgache située dans la partie nord de la région de Bongolava.